Ким Борденейв Гамбоа () — канадско-американская модель.

Биография 
Принимала участие для съемок многих известных агентств и компаний, к примеру «Movado», а также имеет на своем счету несколько рекламных роликов. Бывшая девушка актёра Колина Фаррелла, мать его сына Джеймса. Борденейв и Фаррелл встречались около года и вскоре после разрыва отношений, оказалось, что Борденейв беременна. В то время не было подтверждений о том, кто настоящий отец ребёнка, хотя ходили слухи, что им и является Фаррелл. В конце концов это было подтверждено. Несмотря на законченные отношения, Фаррелл не собирался отказываться от ребёнка и заявил, что будет пожизненно его обеспечивать. Джеймс Патрейг Фаррелл родился 12 сентября 2003 года в медицинском центре Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, весом 3,43 кг. Фаррелл не смог присутствовать при рождении сына из-за съемок в фильме «Александр» в Марокко, но во время этого события вместе с Ким была мама Фаррелла, Рита, и его сестра. Позже, Фаррелл не раз признавался, что Джеймс — это настоящий подарок и что именно он изменил всю его жизнь, а отцовство — это лучшая работа, которую он когда-либо имел

Благотворительная деятельность 
Борденейв является сооснователем THERAsurf, основанной её мужем Джимми Гамбоа. Организация занимается детьми — инвалидами. Так же в этой организации числятся такие персоны как: Скотт Каан, Джордан Таппис, Райан Кондер, Лео Херрингтон, Карла Роуленд.

Синдром Ангельмана 
Вскоре после рождения у сына Борденейв и Фаррелла обнаружилось редкое генетическое заболевание — синдром Ангельмана, из-за которого возникают задержки психического развития, эпилептические припадки, нарушение сна. Именно Борденейв помогла Фарреллу пережить это, и они вместе продолжали опекать мальчика. В 2007 году Фаррелл объявил об этом заболевании сына, заявив, что совершенно не считает своего сына инвалидом — просто он не такой, как все.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт организации THERAsurf

Фотомодели по алфавиту
Модели США
Фотомодели Канады